Europees voetbalelftal (mannen)
 Europees voetbalelftal (vrouwen)